Ihor –  ukraińske imię męskie.

 Ihor Biełanow
 Ihor Turczyn
 Ihor Kołomojski
 Ihor Łeonow
 Ihor Woźniak
 Ihor Branowycki
 Ihor Mitiukow
 Ihor Kutiepow
 Ihor Łuczkewycz
 Ihor Czupryna
 Ihor Mihałewski
 Ihor Łewczenko
 Ihor Syłantjew
 Ihor Chudobjak
 Ihor Czajkowski
 Ihor Kłymowski
 Ihor Pawluk
 Ihor Matwijenko

Męskie imiona słowiańskie